United – zespół muzyczny
 United – singel Prince Ital Joego i Marky'ego Marka
 United – album studyjny zespołu Dream Evil
 United – amerykańskie linie lotnicze